Název Beržė může znamenat:
 obec v Litvě:
 Beržė (Radviliškis) – vesnice v okrese Radviliškis
 Beržė (Šilalė) – vesnice v okrese Šilalė
 Beržė (Širvintos) – vesnice v okrese Širvintos

 řeka v Litvě:
 Beržė (Rudamina) – řeka v Litvě, levý přítok řeky Rudamina
 Beržė (Suleva) – řeka v Litvě, levý přítok řeky Suleva
 Beržė (Šalčia) – řeka na východě Litvy, pravý přítok řeky Šalčia
 Beržė (Šešuvis) – řeka ve střední Litvě, pravý přítok řeky Šešuvis
 Beržė (Širvinta) – řeka v Litvě, levý přítok řeky Širvinta (Šventoji)
 Beržė (Šušvė) – řeka ve střední Litvě, levý přítok řeky Šušvė

Sledujte také 
 Bērze